È stata la prima edizione del torneo.

In finale Irina Maria Bara e Ekaterine Gorgodze hanno sconfitto in finale Vivian Heisen e Katarzyna Kawa col punteggio di 4-6, 6-2, [10-6].

Teste di serie 

  Aleksandra Krunić /  Aleksandra Panova (semifinale)

  Irina Maria Bara /  Ekaterine Gorgodze (Campionesse)

Wildcard 

  Rebeka Masarova /  Panna Udvardy (semifinale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Andalucía Challenger 2022